Can Carreres (Agullana), edifici d'Agullana
 Can Carreres (Bigues), masia al poble de Bigues (municipi de Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Can Carreres (Bigues i Riells), entitat de població de Bigues i Riells
 Can Carreres (la Cellera de Ter),  
 Can Carreres (Corçà),  
 Can Carreres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura), edifici de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

 Can Carreres (els Hostalets de Pierola), edifici dels Hostalets de Pierola
 Can Carreres (Lliçà d'Amunt)
 Can Carreres (Pineda de Mar), entitat de població de Pineda de Mar
 Can Carreres (Porqueres), casa a Porqueres (Pla de l'Estany)
 Can Carreres (Rubí), edifici de Rubí
 Can Carreres (Sant Climent Sescebes), edifici al veïnat de Vilartolí (Sant Climent Sescebes, Alt Empordà)
 Can Carreres (Sant Gregori), edifici de Sant Gregori
 Can Carreres (Santa Maria de Palautordera), masia a Santa Maria de Palautordera (el Vallès)
 Can Carreres (Serinyà),  
 Can Carreres (Torrent), edifici de Torrent (Baix Empordà)

 Can Carreres (Viladamat), casa al nucli urbà de la població de Viladamat (Alt Empordà)
 Molí Can Carreres, al terme de Llagostera (el Gironès)